Сэм Гри́нвуд (; родился 26 января 2002) — английский футболист, нападающий клуба «Лидс Юнайтед».

Клубная карьера 
Выступал за молодёжные команды «Сандерленда» и «Арсенала». 28 августа 2020 года перешёл в «Лидс Юнайтед», подписав трёхлетний контракт.

10 января 2021 года дебютировал в основном составе «Лидс Юнайтед» в матче Кубка Англии против «Кроли Таун». 18 декабря 2021 года впервые сыграл в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Арсенала».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Англии до 16, до 17, до 18, до 20 лет и до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»